Kabinett Dupuy steht für folgende Regierungen der Dritten Französischen Republik:
 Kabinett Dupuy I (1893)
 Kabinett Dupuy II 
 Kabinett Dupuy III 
 Kabinett Dupuy IV (1898 bis 1898) 
 Kabinett Dupuy V (1899)